Customer Premises Equipment - equipamentos de rede que estão localizados na ponta do acesso do usuário/assinante de um serviço de telecomunicações.
 Certificate of Proficiency in English- certificado da Universidade de Cambridge.
 Contrat du Premièr Embauche (Contrato do Primeiro Emprego) - A lei francesa.
 c.p.e. - "como por exemplo".

Desambiguações de siglas